Негода Борис Михайлович (1944) — український художник.
 Негода В'ячеслав Андронович — український господарник, громадсько-політичний діяч.
 Негода Микола Феодосійович — український поет і письменник.
 Негода Наталія Ігорівна (1963, Москва) — російська акторка.
 Негода Олександр Олексійович (1949, Біла Церква—†2016) — колишній гендиректор Національного космічного агентства України.
 Негода Олексій Гнатович — Герой Радянського Союзу.
 Негода Сергій Петрович (1967) — український письменник і педагог.

Українські прізвища